Ömer Ayçiçek (ur. 2 października 1995) – turecki biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Ömer Ayçiçek pojawił się 29 listopada 2014 roku, podczas zawodów FIS Race w fińskiej miejscowości Kontiolahti, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym, zajął 90. miejsce. Startuje głównie w zawodach Balkan Cup i zawodach FIS Race.

W Pucharze Świata zadebiutował 9 grudnia 2017 roku w Davos, w sprincie stylem dowolnym. Gdzie uplasował się na ostatniej 112 pozycji.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie 
Ayçiçek, nigdy nie stanął na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Tureccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995